Кохасет има више значења:
 Кохасет (Калифорнија)
 Кохасет (Минесота)